

Significati principali 
Il termine Robur è il nome latino della quercia, e per antonomasia ha il significato di "forza" (lat. robur, roboris). In italiano può fare riferimento a:

 Le querce in genere;
 In particolare, la Quercus robur, detto anche farnia;
 Il dio delle querce nella mitologia celtica;
 Un carburante prodotto da AGIP nella prima metà del Novecento;
 La costellazione Quercia di Carlo (Robur Carolinorum);
 Il romanzo Robur il conquistatore di Jules Verne.

Società sportive 
Il termine Robur compare nel nome delle seguenti società sportive:
 Robur Siena (calcio, maschile)
 Robur Ravenna (pallavolo, maschile);
 Robur Scandicci (pallavolo, femminile);
 Robur Tiboni Urbino Volley (pallavolo, femminile);
 Robursport Volley Pesaro (pallavolo, femminile);
 Robur Basket Osimo (pallacanestro, maschile);
 Robur et Fides Varese (pallacanestro, maschile);
 Robur Basket Saronno (pallacanestro, maschile)
 Robur FBC Baruccana (calcio, maschile).
 Robur Marmirolo (calcio, maschile)
 A.S.D. Polisportiva Robur Pescara (Avviamento allo sport – MiniBasket – MiniVolley – Basket e Pallavolo)
 ASD G.S. Robur Saronno (centro calcistico di base)
 A.S.D. Robur Sterpete (squadra calcio UISP – comitato di Foligno)

Vedasi anche 
 Il comune di Roburent, in Piemonte.